Сингл ноут ( — самотня нота) — широко розповсюджений в практиці сучасного джазу спосіб гри на фортепіано без використання акордової техніки в партії правої руки.

Цей спосіб запровадив у 20-х роках XX ст. піаніст Е.Хайнс, прагнучи відтворити на фортепіано фразування Л.Армстронга на трубі, чергуючи одноголосні імпровізації з октавними тремоло. Сингл ноут поширений серед піаністів сучасного джазу, а також у виконавців на гітарі та деяких інших багатоголосних інструментах.

Джерело 
 

Джаз
Музичне виконавство

en:Jazz_guitar#"Blowing"_or_single-note_soloing